Un solent est une petite voile de taille intermédiaire entre le génois et le tourmentin.

Il désigne aussi :

 The Solent, bras de mer séparant l'île de Wight de l'Angleterre ;
 Short Solent, modèle d'hydravion britannique ;
 HMS Solent, un sous-marin de  de la Royal Navy.